Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Nationals 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosie Casals 4-6, 6-2, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Nationals 1971